Mondreville (Seine-et-Marne)
 Mondreville (Yvelines)